Ängsholmen kan syfta på:

Finland
 Ängsholmen, en del av Heisala, Pargas, Åboland

Sverige

Stockholms län
Ängsholmen, Utö – en ö sydväst om Utö kvarn i Haninge kommun
Ängsholmen, Vindö NO – en ö nordost om Vindö i Värmdö kommun,  ägdes av Ivar Kreuger fram till 1932
Ängsholmen, Vindö NV – en ö nordväst om Vindö i Värmdö kommun som används för lägerverksamhet av KFUK-KFUM
Ängsholmen – den västra holmen i Fjäderholmarna
Ängsholmen, Sollenkroka – västra delen av Sollenkroka ö

Södermanlands län
Ängsholmen, Eskilstuna kommun – en tätort i Torshälla socken i Eskilstuna kommun

Uppsala län
Ängsholmen (ö) – före detta ö, numera del av Fälön på grund av landhöjningen i Östhammars kommun
Ängsholmen, Enköpings kommun - halvö i Mälaren, i Enköpings kommun

Se även
Ängsholm
Ängholmen
Ängesholmen
Ängsholmarna